Ranoidea is een clade van kikkers uit de onderorde Neobatrachia. Ranoidea bevat negentien verschillende families, onderverdeeld in superfamilies, die elk minstens 2 geslachten bevatten.

Families
De volgende families behoren tot de Ranoidea gebaseerd op Vitt & Caldwell (2014) en van der Meijden (2006).
 Familie: Arthroleptidae
 Familie: Brevicipitidae
 Familie: Ceratobatrachidae
 Familie: Conrauidae (Monotypisch)
 Familie: Dicroglossidae
 Familie: Hemisotidae
 Familie: Hyperoliidae
 Familie: Mantellidae
 Familie: Micrixalidae
 Familie: Microhylidae
 Familie: Nyctibatrachidae
 Familie: Odontobatrachidae (Monotypisch)
 Familie: Petropedetidae
 Familie: Phrynobatrachidae
 Familie: Ptychadenidae
 Familie: Pyxicephalidae
 Familie: Ranidae
 Familie: Ranixalidae (Monotypisch)
 Familie: Rhacophoridae

Cladogram

Externe links
  Britannica - Anura - Classification

Bronvermelding

Kikkers